V760 Андромеды () — двойная затменная переменная звезда типа W Большой Медведицы (EW) в созвездии Андромеды на расстоянии приблизительно 1665 световых лет (около 511 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +12,51m до +11,88m. Орбитальный период — около 0,4512 суток (10,828 часов).

Характеристики 
Первый компонент — жёлтая звезда спектрального класса G. Радиус — около 2,06 солнечных, светимость — около 3,15 солнечных. Эффективная температура — около 5359 K.

Второй компонент — жёлтая звезда спектрального класса G.

Примечания